Le championnat du Cameroun de basket-ball est une compétition de basket-ball réunissant les meilleurs clubs du Cameroun. Le championnat est créé en 1971.

Palmarès 
Palmarès incomplet
 1971 : Yaoundé Université Club.
 2010 : Condor de Yaoundé.
 2011 : Condor de Yaoundé.
 2016 : .
 2018 : BEAC Yaoundé
 2019 : Condor de Yaoundé.
 2020 : FAP Yaoundé.

Notes et références 

Compétition de basket-ball au Cameroun
Cameroun